Harbison ist der Familienname folgender Personen:

 Fredrick H. Harbison (1912–1976), US-amerikanischer Ökonom
 G. Richard Harbison, Meeresbiologe
 John Harbison (* 1938), Komponist

 Robert Harbison (1940–2021), US-amerikanischer Architekturkritiker
 Thomas Grant Harbison (1862–1936), nordamerikanischer Botaniker